Quế Sơn (Bắc Giang), een xã in district Sơn Động, provincie Bắc Giang.
 Quế Sơn (Nghệ An), een xã in district Quế Phon, provincie Nghệ An.
 Quế Sơn (Quảng Nam), een district in provincie Quảng Nam.